Sezonul 1976-1977 al Diviziei A a fost cea de-a 59-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 39-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 22 august 1976 și s-a terminat pe 30 iunie 1977. Dinamo București a devenit campioană pentru a noua oară în istoria sa, devenind din nou cea mai titrată echipă din România.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheteri 
Florea Dumitrache - Jiul Petroșani - 20
Anghel Iordănescu - Steaua București - 16
Cornel Dinu - Dinamo București - 6

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1976 în România
1977 în România